Yeaman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1829-1908), homme politique américain du Kentucky
 (1816-1886), homme politique libéral écossais
Kirk Yeaman (né en 1983), joueur de rugby anglais

Voir aussi

Homonymie de patronyme